

Sport 
 Footwork Arrows – scuderia britannica di Formula 1
 Footwork – scuderia di Formula 3000

Altro 
 Footwork – termine della danza
 Footwork – genere di musica elettronica
 Footwork – termine delle arti marziali